

Carriera

Club 
Ha collezionato oltre 100 presenze nella seconda divisione argentina, oltre ad aver giocato nella massima serie colombiana.

Collegamenti esterni